Sezon 2011/2012 Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich – 1. sezon Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich. Premierowy konkurs odbył się 3 grudnia 2011 na normalnej skoczni Lysgårdsbakken w norweskim Lillehammer, zaś finał został zaplanowany 9 marca 2012 na Midtstubakken w Oslo. Poszczególne serie konkursu w Lillehammer były rozgrywane na przemian z konkursem skoków mężczyzn, a jego zwyciężczynią została Amerykanka Sarah Hendrickson.

Początkowo 6 stycznia 2012 roku planowano rozegrać konkurs indywidualny na skoczni Langenwaldschanze w niemieckim Schonach, jednak z powodu zbyt wysokich temperatur i braku śniegu został on odwołany. W zamian Międzynarodowa Federacja Narciarska podjęła decyzję o organizacji dodatkowego konkursu na skoczni Adlerschanze K95 w niemieckim Hinterzarten w dniu 7 stycznia 2012 roku.

Konkursy zaplanowane na 28 i 29 stycznia 2012 w Szczyrku zostały odwołane. Zamiast nich rozegrano konkursy Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. W lutym 2012 zdecydowano o rozegraniu dodatkowego konkursu Pucharu Świata w Zaō w dniu 3 marca 2012.

Pierwszą edycję Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2011/2012 wygrała Amerykanka Sarah Hendrickson.

Zwycięzcy

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 
Stan po 13 / 13 konkursów

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów 
Stan po 13 / 13 konkursów

Zobacz też 
 Puchar Kontynentalny kobiet w skokach narciarskich 2011/2012
 Puchar Świata w skokach narciarskich 2011/2012

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2011/2012 w skokach narciarskich
2011/2012